Medaurini  — триба комах родини Phasmatidae ряду Примарові (Phasmatodea).

Роди 
 Cnipsomorpha
 Interphasma
 Medaura
 Medauroidea
 Parapachymorpha

Посилання 
 Otte & Brock, 2005: Phasmida Species File. Catalog of Stick and Leaf Insects of the world: 32.

Примарові
Триби комах